USS Leyte ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Leyte (1887), spanisches Kanonenboot, erbaut 1887, erbeutet im Spanisch-Amerikanischen Krieg
 USS Leyte (ARG-8), Reparaturschiff, in Dienst 1944, ab 1945 Maui
 USS Leyte (CV-32), Flugzeugträger, 1946 bis 1959

Siehe auch:
 USS Leyte Gulf (CG-55), Lenkwaffenzerstörer, Stapellauf 1986